Чертан

 Чертан — озеро в Асланинском сельском поселении Ялуторовского района Тюменской области
 Чертан — историческое название звезды θ Leo, 70 Leonis, белый субгигант в созвездии Льва. от арабского al-kharātān ‘два небольших ребра’ (второе — δ Льва).
 Чертан (башк. Суртан) — село в Дуванском районе Башкортостана, относится к Дуванскому сельсовету.
 Чертан — фамилия Бориса.

Примечания